Michel Georges Sassine – politico libanese
Sandra Sassine – schermitrice canadese